Чарлз Гло́вер Ба́ркла (; 7 июня 1877 — 23 октября 1944) — английский физик, лауреат Нобелевской премии по физике 1917 года.

Биография 
Родился в городке Уиднес в северо-английском графстве Ланкашир (в данный момент город входит в графство Чешир) в семье служащего химической компании.

Образование 
 Учился в Ливерпульском институте, частной школе для мальчиков, и Ливерпульском университете.
 После получения магистерского диплома по физике в 1899 году по руководством Оливера Лоджа он получил исследовательскую стипендию в Кавендишской лаборатории в Кембриджском университете.

Работа 
 С 1899 по 1902 год — работал под руководством Дж. Дж. Томсона.
 В 1909 году — профессор физики Королевского колледжа в Лондонском университете.
 В 1913 году — переехал в Эдинбург и начал заведовать кафедрой натурфилософии в Эдинбургском университете, которой руководил до самой смерти.

Семья 
 В 1907 году — женился на Мэри Эстер Коуэлл. У них родились два сына и дочь.

Научный вклад 
Уже в 1902 году Баркла занимался рентгеновским излучением. Он открыл характеристическое рентгеновское излучение химических элементов и флюоресцентную составляющую рассеянного рентгеновского излучения. Также он обнаружил поляризацию рентгеновского излучения, что имело большое значение для осознания рентгена в качестве электромагнитного излучения. В 1917 году он получил Нобелевскую премию по физике «за открытие характеристического рентгеновского излучения элементов».

Память 
В 1979 году Международный астрономический союз присвоил имя Чарлза Гловера Барклы кратеру на видимой стороне Луны.

Примечания

Ссылки 
 
 Информация с сайта Нобелевского комитета

Физики по алфавиту
Физики XX века
Физики Великобритании
Члены Лондонского королевского общества
Лауреаты Нобелевской премии по физике
Лауреаты Нобелевской премии из Великобритании
Преподаватели Лондонского университета
Преподаватели Кингс-колледжа (Лондон)